George Austin Woods (1828–1905) – brytyjski oficer marynarki, premier królestwa Viti (na Fidżi)
 George Lemuel Woods (1832–1890) – amerykański gubernator
 George Woods (1884–1962) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 George Woods (1884–1962) – brytyjski polityk, deputowany z Finsbury
 George Woods (ur. 1943) – amerykański lekkoatleta, specjalista pchnięcia kulą, dwukrotny wicemistrz olimpijski